{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = 
|listatecnicas = Poder sobre la tierra y habilidad de hablar con los animalesHabilidad de entrar y destruir los Kekkai 
|tipoextra1 = 
|listaextra1 = 
|tipoextra2 = 
|listaextra2 = 
}}

 es un personaje ficticio del manga X de CLAMP.

Su nombre significa: Intención de ser valiente con la espada cortadora de césped.

X